Cristallo di rocca – nome comunemente dato ad una varietà di quarzo, il quarzo ialino
Cristallo di rocca – novella di Adalbert Stifter
Cristallo di rocca – film per la TV del regista Maurizio Zaccaro